Aleksandr Elizarov – ex biatleta sovietico
 Mark Timofeevič Elizarov – rivoluzionario e politico russo
 Michail Elizarov – scrittore russo